Grosche ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Grosche (* 1950), deutscher Skispringer
 Eric Grosche (* 1989), deutscher Volleyballspieler
 Erwin Grosche (* 1955), deutscher Kabarett- und Kleinkünstler
 Eugen Grosche (1888–1964), deutscher Buchhändler, Schriftsteller und Okkultist, Gründer der Fraternitas Saturni, bekannt als Gregor A. Gregorius
 Hildegard Grosche (1913–2006), deutsche Verlegerin und Übersetzerin
 Ines Grosche (* 1928), deutsche Lehrerin und Politikerin (DDR-CDU)
 Robert Grosche (1888–1967), deutscher katholischer Theologe